Ле-Трюе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 120 км на північний схід від Тулузи, 37 км на південний схід від Родеза.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 151 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 331,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ле-Трюель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Аверон